Ла Дијесисијете има више значења:

 Ла Дијесисијете (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Дијесисијете (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Дијесисијете, Кампо де Пачеко (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику